Poland (New York), plaats in de VS
 Poland (Ohio), plaats in de VS
 Poland (Steve Jolliffe), muziekalbum
 Poland (Tangerine Dream), muziekalbum